Verscheidene stadstheaters in Italië dragen de aanduiding Teatro Comunale, waaronder:
Teatro Comunale (Barberino di Mugello) van Barberino di Mugello
Teatro Comunale Vittorio Emanuele van Benevento
Teatro Comunale di Bologna van Bologna
Teatro Comunale di Cagli van Cagli
Teatro Comunale di Capannoli van Capannoli
Teatro Comunale di Chiaravalle van Chiaravalle
Teatro Comunale di Cosenza van Cosenza
Teatro Comunale di Ferrara van Ferrara
Teatro Comunale di Firenze van Florence
Teatro Comunale di Fontanellato van Fontanellato
Teatro Comunale di Lajatico van Lajatico
Teatro Comunale San Gallo van Loreto
Teatro Comunale di Montecarotto van Montecarotto
Teatro Comunale di Pietrasanta van Pietrasanta
Teatro Comunale Cilea (ook: Teatro Francesco Cilea) van Reggio Calabria
Teatro Comunale di Santa Maria a Monte van Santa Maria a Monte
Teatro Comunale Santa Maria del Mercato van Serra San Quirico
Teatro Comunale Città di Vicenza van Vicenza